

Села:
 Замостя — Волинська область, Маневицький район
 Замостя — Чернівецька область, Вижницький район
 Замостя — Луганська область, Алчевський район

 Замостя — колишня назва села Замістя, Чернігівська область, Прилуцький район
 Замостя — колишнє село в Зміївському районі Харківської області. З 1948 року у складі міста Зміїв. Сучасна місцевість міста
Місцевість:
 Замостя — район міста Вінниця

Села:
 Замостя () — Мінська область, Логойський район
 Замостя () — Мінська область, Молодечненський район
 Замостя () — Мінська область, Пуховицький район
 Замостя () — Мінська область, Смолевицький район

Замостя () — місто в Люблінському воєводстві.

Замостя () — комуна у повіті Сучава
 Замостя () — село у повіті Сучава, комуна Замостя